Danny Watts peut désigner :
 Danny Watts, une saga d’aventures britannique en quatre tomes, coécrite par Andy McNab et Robert Rigby ;
 Danny Watts (1979-), un pilote automobile britannique.